Forte del Bramafam – forte di Revello, in Valle Po
 Forte di Bramafam – fortezza in Val di Susa
 Castello di Bramafam – fortezza di Aosta, in Valle d'Aosta